Příjmení Bugár nosí více významných osobností:

 Béla Bugár (* 1958) – slovenský politik maďarské národnosti
 Imrich Bugár (* 1955) – československý atlet maďarské národnosti
 Miloš Bugár (1899–1959) – slovenský a československý politik
 Peter Bugár (* 1971) – bývalý slovenský fotbalista, útočník